Guai con gli angeli (The Trouble with Angels) – film del 1966 diretto da Ida Lupino
 The Trouble with Angels – album di Juice Newton del 1998
 The Trouble with Angels – album dei Filter del 2010